Рапат, топоним:

 Рапат — гора, Башкортостан, Россия.
 Рапат — озеро, Канада.

См. также 
 Рапа́тово () — село, Чекмагушевский район, Башкортостан, Россия.
 Рапатка — река, Башкортостан, Россия.